Huglo steht für:

 Huglo (Insel), norwegische Insel

 Christian Huglo (* 1942), französischer Anwalt
 Marie-Pascale Huglo (* 1961), kanadische Schriftstellerin, Literaturkritikerin, Romancière und Kurzgeschichtenautorin
 Michel Huglo (1921–2012), französischer Musikwissenschaftler